

Дискография Cinderella

1986 «Night Songs»

Состав группы 
 Tom Keifer — гитара, вокал
 Eric Brittingham — бас
 Jeff LaBar — гитара
 Fred Coury — ударные

Приглашённые музыканты 
 Jody Cortez — ударные
 Bill Matson — вокал
 Barry Benedetta — гитара
 Jeff Paris — клавишные

Список композиций 
 Night Songs
 Shake Me
 Nobody’s Fool
 Nothin' For Nothin'
 Once Around The Ride
 Hell On Wheels
 Somebody Save Me
 In From The Outside
 Push, Push
 Back Home Again

1988 «Long Cold Winter»

Состав группы 
 Tom Keifer — гитара, вокал
 Eric Brittingham — бас
 Jeff LaBar — гитара
 Fred Coury — ударные

Приглашённые музыканты 
 Cozy Powell — ударные
 Denny Carmassi — ударные
 Kurt Shore — клавишные
 John Webster — клавишные

Список композиций 
 Bad Seamstress Blues
 Fallin' Apart At The Seams
 Gypsy Road
 Don’t Know What You Got (Till It’s Gone)
 The Last Mile
 Second Wind
 Long Cold Winter
 If You Don’t Like It
 Coming Home
 Fire And Ice
 Take Me Back

1990 «Heartbreak Station»

Состав группы 
 Tom Keifer — гитара, вокал
 Eric Brittingham — бас
 Jeff LaBar — гитара
 Fred Coury — ударные
 Gary Corbett — клавишные

Список композиций 
 The More Things Change
 Love’s Got Me Doin Time
 Shelter Me
 Heartbreak Station
 Sick For The Cure
 One For Rock And Roll
 Dead Man’s Road
 Make Your Own Way
 Electric Love
 Love Gone Bad
 Winds Of Change

1990 «Live Train To Heartbreak Station»

Состав группы 
 Tom Keifer — гитара, вокал
 Eric Brittingham — бас
 Jeff LaBar — гитара
 Fred Coury — ударные

Список композиций 
 The More Things Change
 Somebody Save Me
 Heartbreak Station
 Don’t Know What You Got (Till It’s Gone)
 Gypsy Road
 Shake Me

1994 «Still Climbing»

Состав группы 
 Tom Keifer — гитара, вокал
 Eric Brittingham — бас
 Jeff LaBar — гитара
 Kenny Aronoff — ударные
 Gary Corbett — клавишные

Список композиций 
 Bad Attitude Shuffle
 All Comes Down
 Talk Is Cheap
 Hard To Find The Words
 Blood From A Stone
 Still Climbing
 Freewheelin
 Through The Rain
 Easy Come Easy Go
 The Road’s Still Long
 Hot And Bothered

1997 «Once Upon A…»

Состав группы 
 Tom Keifer — гитара, вокал
 Eric Brittingham — бас
 Jeff LaBar — гитара
 Fred Coury — ударные

Список композиций 
 Shake Me
 Nobody’s Fool
 Somembody Save Me
 Gypsy Road
 Don’t Know What You Got (Till It’s Gone)
 The Last Mile
 Coming Home
 Shelter Me
 Heartbreak Station
 The More Things Change
 Love’s Got Me Doin Time
 Hot And Bothered
 Through The Rain

1998 «Bad Attitude 1986—1994»

Состав группы 
 Tom Keifer — гитара, вокал
 Eric Brittingham — бас
 Jeff LaBar — гитара
 Fred Coury — ударные

Список композиций 
 Shake Me
 Night Songs
 Nobody’s Fool
 Somebody Save Me
 Push, Push
 Nothin' For Nothin'
 Don’t Know What You (Till It’s Gone)
 Gypsy Road
 Bad Seamstress Blues/Fallin' Apart At The Seams
 Long Cold Winter
 If You Don’t Like It
 Love’s Got Me Doin' Time
 Shelter Me
 The More Things Change
 Heartbreak Station
 Hard To Find The Words
 Bad Attitude Shuffle

1999 «Live At The Key Club»

Состав группы 
 Tom Keifer — гитара, вокал
 Eric Brittingham — бас
 Jeff LaBar — гитара
 Fred Coury — ударные
 Charlie Lawrence — клавишные

Список композиций 
 The More Things Change
 Push, Push
 Hot And Bothered
 Shelter Me
 Night Songs
 Somebody Save Me
 Heartbreak Station
 The Last Mile
 Coming Home
 Fallin' Apart At The Seams
 Don’t Know What You Got (Till It’s Gone)
 Nobody’s Fool

Cinderella